

Presentación previa 
El esloveno Grega Žemlja fue el campeón defensor pero decidió no participar en esta edición.

El esloveno Blaž Kavčič ganó el título, derrotando al luxemburgués Gilles Müller en la final por 7-5, 6-74, 6-1.

Cabezas de serie 

 'Blaž Kavčič (CAMPEÓN)
 Gilles Müller (FINAL)
 Yevgueni Donskoi (Semifinales)
 Adrián Menéndez (Primera ronda)

<li>  Thomas Fabbiano (Cuartos de final)
<li>  David Guez (Segunda ronda)
<li>  Flavio Cipolla (Primera ronda)
<li>  Ilija Bozoljac (Segunda ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Portoroz 2014